Languet ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Languet (1518–1581), französischer Diplomat, Jurist und reformierter Theologe
 Jean-Joseph Languet de Gergy (1677–1753), französischer Bischof